Lake Katherine ist der Name folgender Seen:

in Australien:
 Lake Katherine (Queensland)
 Lake Katherine (Great Southern, Western Australia)
 Lake Katherine (South West, Western Australia)

in Kanada:
 Lake Katherine (Kanada), in der Provinz Alberta

in Neuseeland:
 Lake Katherine (Neuseeland), in der Region Southland auf der Südinsel

in den Vereinigten Staaten:
 Lake Katherine (Colorado)
 Lake Katherine (Illinois)
 Lake Katherine (New Mexico)
 Lake Katherine (Ohio)
 Lake Katherine (South Carolina)

Außerdem ist Lake Katherine der Name folgender Ortschaft in Australien:
 Lake Katherine (Northern Territory)

Siehe auch:
 Lake Catherine
 Katherine Lake
 Catherine Lake